Justin Jackson, un joueur américain de basket-ball né en 1995 ;
 Justin Jackson, un joueur canadien de basket-ball né en 1997.